Душин Богдан Євгенович (* 1996) — український футболіст, півзахисник клубу «Суми».
 Душин Григорій Андрійович (1918—1994) — радянський державний діяч, депутат ВР РРФСР.
 Душин Ігор Леонідович (* 1961) — український політик, голова Ліберально-демократичної партії України.
 Душин Микола Олексійович (1921—2001) — генерал-полковник КДБ СРСР.